Schönfelder oder Schoenfelder ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Adolph Schönfelder (1875–1966), deutscher Politiker (SPD)
 Alexander Schönfelder (* 1963), deutscher Diplomat
 Alfred Schönfelder (1924–2020), deutscher Dirigent und Komponist
 Anke Schönfelder (* 1975), deutsche Kunstturnerin
 Baldur Schönfelder (* 1934), deutscher Bildhauer 
 Cornelia Schönfelder (* 1961), deutsche Juristin, Richterin und Staatsanwältin
 Erich Schönfelder (1885–1933), deutscher Schauspieler und Filmregisseur
 Erich Schönfelder (Musiker) (1904–nach 1974), deutscher Volksmusikant und Heimatdichter
 Friedrich Schoenfelder (1916–2011), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Fritz Schönfelder (1943–2020), deutscher Maler, Grafiker und Objektkünstler
 Georg Schönfelder (1911–1996), deutscher ehrenamtlicher Schachtrainer
 Gerd Schönfelder (Intendant) (1936–2000), deutscher Musikwissenschaftler und Intendant
 Gerd Schönfelder (* 1970), deutscher Behindertensportler
 Gerda Schönfelder († 2007), deutsche Schlagersängerin
 Hannes Schönfelder (* 1945), deutscher Jurist 
 Heinrich Schönfelder (1902–1944), deutscher Jurist und Autor
 Helmut Schönfelder (1926–2018), deutscher Elektroingenieur
 Horst Schönfelder (* 1932), deutscher Verkehrsmediziner und Politiker (CDU), MdV
 Ingrid Schönfelder, siehe Peter Schönfelder
 Johanna Schoenfelder (1945–2011), deutsche Malerin und Grafikerin
 Josef Maria Schönfelder (1838–1913), deutscher katholischer Theologe
 Joseph Bernhard Schönfelder (1787–1835), deutscher Priester, Heimatforscher und Autor
 Karl-Heinz Schönfelder (1923–2018), deutscher Amerikanist und Autor
 Lothar Schoenfelder (1860–1926), Architekt, Baubeamter und Beigeordneter
 Marianne Schönfelder (1917–1945), deutsches Opfer von Zwangssterilisierung
 Max Gerd Schönfelder (1936–2000), deutscher Intendant und Musikwissenschaftler
 Olivier Schoenfelder (* 1977), französischer Eiskunstläufer
 Oscar Schönfelder (* 2001), deutscher Fußballspieler
 Peter Schönfelder (1940–2020), deutscher Botaniker
 Rainer Schönfelder (* 1977), österreichischer Skirennläufer
 Thea Schönfelder (1925–2010), deutsche Psychiaterin, Psychotherapeutin und Hochschullehrerin
 Ulrike Schönfelder (* 1962), deutsche Juristin und Richterin
 Volker Schönfelder (* 1939), deutscher Physiker
 Werner Schönfelder (1908–1982), deutscher Theologe und Politiker (DP, CDU)
 Wilhelm Schönfelder (* 1940), deutscher Diplomat, Lobbyist bei Siemens
 Willi Schönfelder (1918–2011), deutscher Kommunalpolitiker, Ehrenbürger in Zeven

Weblinks 
 Schönfelder bei namenforschung.net

Siehe auch 
 Schönfelder Kultur, jungsteinzeitlicher Kulturkreis nach dem Fundort Steinfeld (Altmark) benannt
 Habersack (Gesetzessammlung), die einige der wichtigsten Gesetzestexte des deutschen Bundesrechts enthält und ehemals den Namen Schönfelder trug.

Familienname
Deutscher Personenname
Herkunftsname
Wohnstättenname